Au nombre de 28, les routes territoriales de Polynésie française sont gérées par la DTT (Direction des Transports Terrestres), une instance du Ministère de l'Équipement, qui dépend du Gouvernement de la Polynésie française.

Liste

Références

Voir aussi

Liens internes
 Route territoriale en France

Territoriale